Gonçalves peut désigner :

Patronyme 
 
 Affonso Gonçalves (1967-), monteur américain ; 
 André Caetano Gonçalves (1992-), footballeur suisse ; 
 André Gonçalves ( - ), explorateur portugais ; 
 Armando Gonçalves Teixeira dit Petit (1976-), footballeur portugais ; 
 Antão Gonçalves (), explorateur portugais ; 
 Anthony Gonçalves (1986-), footballeur français ;
 António Aurélio Gonçalves (1901-1984), écrivain et historien cap-verdien ; 
 Carlos Manuel Gonçalves Alonso (1978-), footballeur angolais ; 
 Carlos Rômulo Gonçalves e Silva (1969-), évêque catholique brésilien ;
 Delmar Maia Gonçalves (1969-), écrivain mozambicain ; 
 Dercy Gonçalves (1907-2008), actrice et chanteuse brésilienne ; 
 Domingos Gonçalves (1989-), coureur cycliste portugais ; 
 Esmaël Gonçalves (1991-), footballeur portugais ; 
 Fernando Gonçalves (1967-), footballeur portugais ;
 Gaspar Gonçalves (1995-), coureur cycliste portugais ; 
 Jaime Gonçalves (1899-?), footballeur portugais ; 
 Jaime Gonçalves (1938-2016), archevêque mozambicain ;
 Joaquim Gonçalves Ledo (1781-1847), homme politique et un journaliste brésilien ; 
 José Gonçalves (1985 - ), footballeur portugais ; 
 José Gonçalves (1989-), coureur cycliste portugais ; 
 José Gonçalves da Silva (1838-1911), homme politique brésilien ;
 Luís Oliveira Gonçalves (1960-), footballeur angolais ; 
 Marcelo Gonçalves Costa Lopes, ou Gonçalves, footballeur brésilien ; 
 Mario Gonçalves Vianna (1902-1989), arbitre brésilien de football ; 
 Nuno Gonçalves (-après 1490), peintre portugais du  ;  
 Paulo Gonçalves (1979-2020), pilote portugais de rallye-raid et de motocross ;
 Pedro Gonçalves (1998-), footballeur international portugais ; 
 Vasco dos Santos Gonçalves (1921-2005), général portugais, fils du précédent ; 
 
 Wellington Daniel Gonçalves (1983-), footballeur brésilien .

Toponyme 

 Gonçalves, municipalité de l'État du Minas Gerais, au Brésil.
Patronyme portugais
Patronyme brésilien